Die Fußball-Oberliga Nord 1974/75 war die erste Spielzeit der Oberliga Nord. Nach der Einführung der zweigleisigen 2. Fußball-Bundesliga zur Saison 1974/75, war es die erste Spielzeit der Oberliga Nord als dritthöchste deutsche Fußballklasse. Meister wurde der VfB Oldenburg mit zwei Punkten Vorsprung auf den SV Arminia Hannover. Beide Mannschaften scheiterten jedoch in der Aufstiegsrunde. Der Itzehoer SV, der SC Victoria Hamburg, Bremerhaven 93 und der SV Meppen nahmen an der Amateurmeisterschaft teil, bei der die Hamburger das Finale erreichten.

Aus der Oberliga stiegen der Bremer SV, Flensburg 08, der Heider SV, der 1. FC Phönix Lübeck und der SC Poppenbüttel ab. Aus der 2. Bundesliga Nord stiegen der HSV Barmbek-Uhlenhorst, Olympia Wilhelmshaven und der VfL Wolfsburg in die Oberliga Nord ab. Aus den Verbands- bzw. Landesligen schafften die Amateure von Eintracht Braunschweig und der SV Eintracht Nordhorn den Aufstieg.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

1974
Fußballsaison 1974/75